James McAvoy – attore scozzese
 Lauren McAvoy – modella inglese
 May McAvoy – attrice statunitense